Sebastian Mielitz est un footballeur allemand, né le  à Zehdenick. Il évolue au poste de gardien de but.

Biographie

Palmarès 
Vierge

Statistiques

Références

Liens externes 
 

Gardien de but allemand de football
Gardien de but du Werder Brême
Gardien de but du SC Fribourg
Joueur du SpVgg Greuther Fürth
Joueur de SønderjyskE
Joueur du Viktoria Cologne
Naissance en juillet 1989
Naissance à Zehdenick